Osoby o tym nazwisku:
 David McGoldrick – angielski piłkarz
 Eddie McGoldrick – irlandzki piłkarz
 Sean McGoldrick – brytyjski bokser